Kerep kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Kerepi, ort, Brčko,

Indonesien 

 Desa Kerep (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 109,88), 
 Desa Kerep (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Kerep (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,76, long 111,39), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar